Гулямов () — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Гулямов, Бахтиёр Вахабович (род. 1966) — узбекский государственный деятель.
 Гулямов, Богдан Святославович (род. 1970) — украинский спортивный функционер. 
 Гулямов, Гафур (1903—1966) — советский узбекский поэт, публицист.
 Гулямов, Исфандиер Хасанович (род. 1947) — таджикский актёр театра и кино.
 Гулямов, Манап (1910—1983) — советский государственный и партийный деятель.
 Гулямов, Минходж Гулямович (1929—1996) — советский и таджикский научный и государственный деятель.
 Гулямов, Саидахрор Саидахмедович (род. 1947) — узбекский научный и государственный деятель, академик Академии наук Узбекистана.
 Гулямов, Улуг Гафурович (1933—1990) — советский физик, доктор физико-математических наук.
 Гулямов, Хамид Убайдуллаевич (1919—2005) — советский и узбекский писатель, педагог, диктор, журналист.
 Гулямов, Яхъя Гулямович (1908—1977) — советский учёный-археолог, доктор исторических наук.

 Гулямова, Фатима Хасановна (1934—2021) — таджикская актриса театра и кино, заслуженная артистка Таджикской ССР (1990).

См. также 
 Кадыр-Гулям (1866—1970) — российский и советский цирковой артист, акробат, атлет.